Bois d'Inde est le nom vernaculaire donné en français à deux espèces du genre Pimenta : 
 Pimenta dioica, appelé aussi piment de la Jamaïque ;
 Pimenta racemosa, appelé aussi piment couronné et bay Saint Thomas (en anglais bay rum tree).

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu